Badules kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Badules (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Badules (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar